

Música 
Prelúdio
Prelúdios (Chopin) - conjunto de 24 peças curtas escritas para piano
Prelúdios (Debussy) - conjunto de 24 peças curtas escritas para piano

Literatura 
 Preludio da Fundação, livro de Isaac Asimov de 1988

Desambiguação